Скрэббл ( — «рыться в поисках чего-либо») — настольная игра, в которой от двух до четырёх играющих соревнуются в образовании слов с использованием буквенных деревянных плиток на доске, разбитой на 225 квадратов. В русскоязычной среде известна также под названиями «Эрудит» или «Словодел». На русском языке игра впервые описана в журнале «Наука и жизнь» (1968, № 7) под названием «Крестословица».

Правила 
Игровое поле состоит из 15×15, то есть 225 квадратов, на которые участники игры выкладывают буквы, составляя тем самым слова. В начале игры каждый игрок получает 7 случайных букв (всего их в игре 104, в «Эрудите» — 131). Через центральную клетку игрового поля по горизонтали или вертикали выкладывается первое слово, затем следующий игрок может добавить слово «на пересечение» из своих букв. Слова выкладываются либо слева направо, либо сверху вниз. Каждый игрок стремится выиграть игру, создавая больше слов на основе имеющихся костяшек с буквами тем самым набрать большее количество  очков.

Словарь 
 Разрешается использовать все слова, приведённые в стандартном словаре языка, за исключением:
 слов, пишущихся с заглавных букв;
 сокращений;
 слов, которые пишутся через апостроф;
 слов, которые пишутся через дефис.
В случае отсутствия у слова именительного падежа или единственного числа разрешается использовать это слово в любом падеже или числе.

 Запрещается использовать словарь для поиска слов. Словарь разрешён только в случае проверки существования уже составленного слова.
Буква е считается как е или ё

Игра 
 В начале игры каждому даётся по 7 костяшек. За один ход можно составить несколько слов. Каждое новое слово должно соприкасаться или иметь общую букву (или буквы) с ранее составленными словами. Слова должны читаться слева направо (по горизонтали) и сверху вниз (по вертикали).
 Первое составленное слово должно проходить через центральную клетку.
 Если игрок не хочет или не может составить ни одного слова, — он имеет право поменять любое количество своих букв, пропустив при этом ход. В соответствии с изменениями, внесёнными в правила в 1976 году, «любое количество» может означать и ноль, то есть игрок имеет право просто пасовать, не меняя ни одной фишки.
 Любая последовательность букв по горизонтали и вертикали должна являться словом. То есть в игре не допускается появление на поле случайных буквосочетаний, не представляющих собою слов, соответствующих вышеприведённым критериям.
 После каждого хода необходимо добрать новых букв до семи.
 Если за ход игрок использовал все семь косточек, то ему начисляются дополнительные 50 очков (в «Эрудите» — 15 очков).
 Игра заканчивается в следующих случаях:
 когда у одного из игроков кончаются фишки на руках, и при этом нет больше фишек для добора (все они на руках или на поле);
 когда все игроки последовательно пропустили ход два круга подряд.

Распределение фишек и стоимость букв 

В «Скрэббле»

В «Эрудите»

Подсчёт очков и бонусы 

Каждой букве присвоено некоторое количество очков от 1 до 10. Некоторые квадраты на доске раскрашены в разные цвета. Количество очков, получаемых игроком за выложенное слово, подсчитывается следующим образом:

В «Скрэббле»:

 если квадрат под буквой зелёный, добавляется количество очков, написанное на букве
 если квадрат голубой, количество очков буквы умножается на 2
 если квадрат розовый, количество очков всего слова умножается на 2
 если квадрат синий, количество очков буквы умножается на 3
 если квадрат красный, количество очков всего слова умножается на 3

В «Эрудите»
 если квадрат под буквой бесцветен, добавляется количество очков, написанное на букве
 если квадрат зелёный, количество очков буквы умножается на 2
 если квадрат синий, количество очков всего слова умножается на 2
 если квадрат жёлтый, количество очков буквы умножается на 3
 если квадрат красный, количество очков всего слова умножается на 3

Если слово пересекает и красную (розовую), и голубую (синюю) клетки (в «Эрудите» — и красную (синюю), и зелёную (жёлтую) клетки), то в утроении (удвоении) очков слова учитывается утроение (удвоение) очков букв. Если слово пересекает две умножающих очки всего слова клетки, то учитываются обе операции. Например, если слово прошло через две красные клетки, то общий счёт очков слова умножается на 9.

Пустышка («джокер», «звёздочка») 
Также в наборе косточек присутствует несколько пустых фишек (в версии «Эрудит» — звёздочек, в версии «Словодел» — джокеров). Такая фишка может быть использована как любая буква на выбор игрока. Например, игрок может составить слово ТЕ*ЕФОН, где роль буквы «Л» будет играть пустышка (звёздочка, джокер).

Правила подсчёта очков и использования пустышек (звёздочек, джокеров) могут отличаться и игрокам следует заранее договориться о нюансах. Ниже приведены возможные варианты правил.

Подсчёт очков за пустышку (звёздочку, джокер):
 Пустышка всегда имеет 0 очков (классические правила Scrabble).
 Пустышка (звёздочка, джокер) приносит столько очков, сколько бы принесла буква, роль которой она играет.

Повторное использование пустышек (звёздочек, джокеров):
 После выкладывания на поле пустышка считается сыгранной и так и остаётся на этом месте до конца партии (классические правила Scrabble).
 Если один игрок составил слово ТЕ*ЕФОН, то затем любой игрок, имея у себя букву «Л», может заменить её на пустышку (звёздочку, джокер) и забрать её себе. Как правило, действует дополнительное правило, обязывающее в таком случае использовать (выложить) забранную с поля пустышку (звёздочку, джокер) этим же ходом, то есть когда нельзя брать её себе «про запас».

История 
Игра была изобретена в 1938 году архитектором Альфредом Баттсом. В США и многих странах Европы проводятся регулярные чемпионаты по Скрэбблу.

Различия между играми «Эрудит» и «Скрэббл»

Модификации игры 

 «Найди слово» — модификация игры с немного измененным полем (прямоугольным 12×16).
 Математический скрэббл

Отражение в литературе

Флавита 
Флавита — это игра, описанная Владимиром Набоковым в романе «Ада». Аналог игры «Скрэббл». Название происходит от анаграммы слова «алфавит».

Суть игры 
«Флавита» построена на принципе тасовки и перетасовки букв. Требует 125-ти фишек с буквами. Цель игры состоит в том, чтобы построить ряды и шеренги слов на 225-клеточной доске. Из этих клеток 24 являются коричневыми, 12 чёрными, 16 оранжевыми, 8 красными, а остальные — золотисто-желтыми. Каждой букве русского алфавита отвечает некоторое количество очков. Так, редкий «Ъ» даёт целых десять, а часто встречающаяся «А» — всего одно. Коричневый цвет клетки поля удваивает вес буквы, чёрный утраивает. Оранжевый удваивает, а красный утраивает сумму очков, набираемых словом. В набор входит две фишки «J», которыми можно заменить любую букву алфавита.

Ход игры 
Приступая к игре, её участники берут по семь фишек из ящичка, в котором те лежали лицом вниз, и затем по очереди выставляют на доске свои слова. Игроку, делавшему первый ход, надлежало всего лишь разместить на пустой доске любые две или все семь букв так, чтобы закрыть помеченную сверкающим семиугольником центральную клетку. В дальнейшем одна из уже стоявших на доске букв использовалась в качестве зародыша для образования нового слова, вертикального или горизонтального. Побеждал игрок, набравший, буква за буквой или слово за словом, больше всего очков.

См. также 
 Балда (игра)
 Боггл

Примечания

Литература 
Набоков В.В. «Ада». Перевод С. Ильина. — АСТ Москва, 2005.

Ссылки 
 2019 Scrabble (Найдите лучшие словосочетания для словаря в разнообразных многоязычных словарях)

Игры на клетчатом поле
Словесные игры
Интеллектуальные игры